Angersbach kann stehen für
 Angersbach (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Angersbach (Wartenberg), Ortsteil der Gemeinde Wartenberg im Vogelsbergkreis, Hessen

 Angersbach (Ahbach), rechter Zufluss des Ahrzuflusses Ahbach beim Ortsteil Dreis der Ortsgemeinde Dreis-Brück im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Angerbach